Combustible dièsel o Gasoli
 Motor dièsel, motor de combustió interna.
 Melon Diesel, grup de música de Gibraltar (Regne Unit).
 Rudolf Diesel (París, 1858 - Canal de la Mànega, 1913), enginyer i inventor alemany.
 Vin Diesel (1967, Nova York), actor estatunidenc.
 Diesel (marca) Marca de roba de vestir.